Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976, classée en catégorie Masters, se dispute à Los Angeles du 12 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

Résultats en simple

Groupe I (Gold)

Groupe II (Orange)

Tableau final

Résultats en double 

Le tableau du double dames des Masters 1976 est celui du Championnat de double WTA disputé à Tokyo du 19 au .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1976
Masters
Tennis aux États-Unis en 1976
Compétition de tennis à Los Angeles
Sport en avril 1976